Ассирийская империя — Ассирийское государство.
 «Староассирийская империя» — другое наименование  амореев, и, иногда, ашшурского государства в весь староассирийский период.
 «Среднеассирийская империя» — другое наименование .
 Новоассирийская империя — могущественное царство, первая «мировая империя».

См. также 
 Ассирия (значения)

Ассирия